Де́ева Го́рка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в лесной местности около истока
руч. Пралище, около вершины Деева Горка в 176,6 м.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1748 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Деева Горка.

До прихода советской власти Деева Горка (Дейкова Горка) — имение. Сохраняются руины усадебного парка.

В 1918-23 гг. — центр Деевогорского сельсовета Яблонецкой волости.

В 1941—1944 гг. деревня находилась на территории под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии. 8 ноября 1943 года деревню сожгли фашисты.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Деева Горка вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-50 годах действовал колхоз «Красная Горка». С 1950 года — бригада Деева Горка колхоза «Заря будущего». Работала свиноферма и ферма по выращиванию молодняка колхоза «Заря будущего».

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге.

Примечания

Литература 
Де́ева Го́рка // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 204—205.
Населённые пункты Струго-Красненского района